Ангостура () — род деревянистых растений семейства  .

Ареал находится в Южной Америке, пролегая по территории Боливии, Колумбии, Венесуэлы и Бразилии.

Виды 
По информации базы данных The Plant List, род включает 21 вид:

Значение 
Кора этих растений иногда используется в качестве лекарственного сырья и для приготовления настоек. 

Кора ангостурового дерева (Angostura trifoliata ) входит в состав популярного в Венесуэле биттера «Ангостура», названого в честь города в Венесуэле.

Ангостура упоминается в сказке финской писательницы Туве Янссон «Муми-тролль и комета»: «Ядовитый куст опасной разновидности Angostura вцепился в хвост маленькой фрёкен Снорк и медленно подтаскивал её к себе своими живыми руками, а она пищала, визжала и упиралась изо всех сил».

Примечания 

Рутовые